Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1973 bestod av en herrturnering som spelades mellan 1 september och 9 september 1973 i Belgrad, Jugoslavien. 

Ungern tog guld i denna turnering som var den första VM-turneringen någonsin.

Steg 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Steg 2

Om placering 1-6

Om placering 7-12

Om placering 13-16

Slutplaceringar

Referenser 

1973
Vattenpolo i Jugoslavien
Världsmästerskapen i simsport 1973